Opinionsmätningar inför lagtingsvalet på Åland 2019

Följande mätmetod används:

Åland Gallup   
”Vilket parti skulle du rösta på om det var lagtingsval idag?”

Referenser 

2019 i Finland
Val på Åland
Åland